Hopfau heißen folgende geographischen Objekte:

 Hopfau (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hopfau (Sulz am Neckar), Ortsteil der Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hopfau (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ortschaft von Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
Weiteres:
 Schloss Hopfau, Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz, Bayern